Vitamina B12
 Deficiência de vitamina B12
 GMD B12

Desambiguação